est  un genre éteint et fossile de sauropsidés, c'est-à-dire un « reptile » fossile, de l'ordre des Choristodera, du sous-ordre des Neochoristodera et de la famille des Simoedosauridae. Il était assez proche du genre  Simoedosaurus.

Il est connu dans le Crétacé inférieur de Chine et de Mongolie.

Une seule espèce est rattachée au genre : , décrite en 1981 par Denise Sigogneau-Russell et alors attribuée à la famille des Champsosauridae.

Description 
À la différence des autres néochoristodères,  Ikechosaurus  possède une  dentition plutôt simple, dépourvue des spécialisations observées chez les espèces plus récentes. Il possède également des dents palatines au niveau de l'os parasphénoïde, une caractéristique non observée chez les autres choristodères.

Cet animal était semi-aquatique et vivait à la manière de nos crocodiles actuels.

Cladogramme Choristodera

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Genre d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Sauropside du Crétacé inférieur
Paléontologie en Chine
Paléontologie en Mongolie
Taxon fossile décrit en 1981